Luka Škabić (Pula, 9.4.1996.) hrvatski je ekonomist i stručnjak za odnose s javnošću. 
Od tinejdžerskih dana počeo se baviti glumom i manekenstvom koje prekida zbog obrazovanja, no ljubav prema umjetnosti vraća se u njegov život u ljetu 2022. kada postaje finalistom i predstavnikom Istarske županije na izboru za „Miss i Mister turizma Hrvatske“.

Obrazovanje

Diplomirao je 2020. poslovnu ekonomiju na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli. U rujnu iste godine nastavlja edukaciju na Visokoj poslovnoj školi PAR gdje uspješno završava program stručnog usavršavanja za poslove voditelja odnosa s javnošću. 
Krajem 2021. godine usavršava se u području strateških komunikacija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu upisujući poslijediplomski specijalistički studij „Odnosi s javnošću“.
 
Profesionalna karijera 

Od studenog 2019. do studenog 2020. radi u Turističkoj zajednici Općine Barban kao stručni suradnik u turističkom uredu. U istom sektoru ostaje do rujna 2021. kada se zapošljava u Osnovnoj školi Divšići.
Od početka 2022. zaposlen je u tvrtki URBICO za poslovno savjetovanje i računovodstvo kao savjetnik za kvalitetu i procese te na istom mjestu postaje pomoćnikom izvršne direktorice i voditeljem poslova odnosa s javnošću.
 
Članstvo u strukovnim, stručnim i neprofitnim organizacijama.  

Tijekom obrazovanja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli obnašao je dužnost Studentskog pravobranitelja u dvomandatnom razdoblju te je bio član Studentskog zbora. Pored toga aktivno je sudjelovao u radu sveučilišnog Odbora za nastavu i studente i Glavnog odbora za kvalitetu te Stegovnoga povjerenstva. 

Od travnja 2018. do travnja 2021. imenovan je članom Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Krnica. Rješenjem osnivača Istarske županije iz 2021. nastavlja sa svojim radom u drugom mandatu. 

Odlukom Općinskog vijeća Općine Marčana od 23. prosinca 2020. imenovan je članom Savjeta mladih Općine Marčana na vrijeme od tri godine. 

Aktivan je član Udruge mladih i Alumni FET i Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji 
Škabić L., Lujić Pirc S., Tomljanović M. (2022.) Uloga odnosa s javnošću u suvremenom upravljanju gradom. 

PILC 2022 PAR International Scientific and Professional Leadership Conference Strategic Leadership. Rijeka: Visoka poslovna škola PAR.

https://www.bib.irb.hr/profile/41421 

https://www.unipu.hr/studenti/studentski_pravobranitelj/obavijesti?@=2eqkg#news_133860 

https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/novosti/Akti_zupana/2018/04/04-41.pdf 

https://www.marcana.hr/doc/Odluka%20o%20izboru%20clanova%20i%20zamjenika%20clanova%20Savjeta%20mladih%20Opcine%20Marcana.pdf 

https://www.regionalexpress.hr/site/more/upoznajte-luku-shkabia-i-njegov-let-do-titule-mistera-turizma-hrvatske

https://istarski.hr/node/85445-luka-je-trenutno-najpozeljniji-frajer-u-istri